

События 
 1 сентября
 Исполняющий обязанности премьер-министра Киргизии Омурбек Бабанов написал прошение об отставке.
 В результате двойного теракта вблизи базы НАТО на востоке Афганистана погибли 12 человек, более 50 — были ранены.
 Москва окончательно переведена на набор номера в едином десятизначном формате с префиксом «8» и кодами «495», «498», «499». С 1 сентября ОАО «МГТС» больше не соединят при наборе 7-значного номера.
 Избирательный трибунал Мексики официально объявил представителя Институционно-революционной партии (ИРП) Энрике Пенью Ньето победителем президентских выборов.
 Новый закон «о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» вступает в силу 1 сентября. Закон предусматривает ряд ограничений для публикации материалов в СМИ.

 2 сентября
 На острове Русский во Владивостоке открылся 24-й саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Россия впервые принимает саммит АТЭС.
 Исламисты из группировки «Единство и джихад в Западной Африке» захватили контроль над городом Дуентца, расположенным в центральной части Мали.
 Американский писатель Ричард Бах получил серьёзные травмы, разбившись на собственном самолёте.
 Впервые за 50 лет на египетском телевидении ведущая новостей вышла в эфир в хиджабе.
 По меньшей мере 13 мирных жителей погибли в результате промаха американского беспилотника в центральном районе Йемена.

 3 сентября
 Президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика назначил министра водных ресурсов Абдельмалека Селлаля новым премьер-министром
 Готфрид Свартхольм, один из четырёх основателей The Pirate Bay, был арестован в городе Пномпень, столице Камбоджи.
 Ливан выразил протест в связи с продолжающимися обстрелами ливанской территории сирийской артиллерией.
 Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев освободил от должности посла в Белоруссии в связи с опубликованными в прессе фактами укрывательства властями Белоруссии на своей территории экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева и его родственников.
 4 сентября
 В канадской провинции Квебек прошли выборы в местную Национальную ассамблею, победу на которых одержала сепаратистская партия Квебека, набравшая 33 процента голосов. Премьер-министром впервые станет женщина — лидер одержавшей победу партии Полин Маруа.
 Суд Бахрейна подтвердил приговоры 20 активистам, осуждённым за организацию уличных протестов в 2011 году.
 Кенийский флот обстрелял сомалийский портовый город Кисмайо — последний оплот исламистской группировки Аль-Шабаб, в целях подготовки к наземной операции сил Африканского союза.
 5 сентября
 У берегов Коста-Рики произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6.
 Жанторо Сатыбалдиев избран премьер-министром Киргизии.
 Правительство Японии смогло договориться с частным владельцем спорных островов Сенкаку об их покупке.
 Власти Гондураса подписали соглашение с инвесторами о создании в стране трёх частных городов.
 В турецком городе Афьонкарахисар в результате взрыва на складе боеприпасов на базе ВВС погибли 25 человек, ещё четверо получили ранения.
 В рамках люстрации в Вильнюсе рассекречены списки сотен кадровых сотрудников КГБ.
 Физики из Университета Вены и Академии наук Австрии установили новый рекорд в квантовой телепортации — 143 километра.
 6 сентября
 Учёные из нескольких стран опубликовали самый подробный на сегодняшний день анализ функций генома человека, составленный в рамках проекта «Энциклопедия элементов ДНК». Они показали, что до 80 % человеческого генома выполняет определённые функции, в том числе, мусорная ДНК.
 Китайская Национальная комиссия по развитию и реформам утвердила 25 новых железнодорожных проектов в городах общей стоимостью 127 млрд долларов с целью поддержать сокращающийся внутренний спрос на сталь.
 7 сентября
 В результате серии землетрясений магнитудой 5,6—5,7 в китайской провинции Юньнань погибли 89 человек, 820 получили ранения.
 8 сентября
 Канада разорвала дипломатические отношения с Ираном, официально причислив его к государствам — спонсорам терроризма.
 «Золотого льва» 69-го Венецианского кинофестиваля удостоена картина Кима Ки Дука «Пьета».
 Космический зонд Dawn покинул орбиту астероида Веста и направился к Церере.
 9 сентября
 Завершилась шахматная Олимпиада в Стамбуле, победу в итоговом зачёте одержала команда Армении. Сборная России заняла второе место, одержав победу в женском турнире и завоевав Кубок Гаприндашвили.
 Бывший вице-президент Ирака Тарик аль-Хашими заочно приговорён к смертной казни через повешение.
 В Гонконге прошли выборы в законодательное собрание.
 Вступило в силу соглашение об упрощении визового режима между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки.
 10 сентября
 Парламент Сомали избрал новым главой государства бывшего декана Института менеджмента и управления Хасана Шейха Махмуда.
 Британский теннисист Энди Маррей стал победителем открытого чемпионата США по теннису 2012 среди мужчин, обыграв Новака Джоковича, среди женщин кубок получила Серена Уильямс, победившая первую ракетку мира Викторию Азаренко.
 Белоруссия и Соломоновы Острова установили дипломатические отношения.
 11 сентября
 Свыше трёхсот человек погибли при пожарах на швейной фабрике в Карачи и обувной фабрике в Лахоре.
 Американские астрономы объявили об обнаружении спутника Юпитера S/2000 J 11, который долгое время считался потерянным.
 Китай отправил патрульные противолодочные корабли к спорным островам Сенкаку.
 Мохамед аль-Завахири, брат нынешнего лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири, обратился в эфире телеканала CNN к властям западных стран с предложением 10-летнего перемирия.
 Японский математик Синъити Мотидзуки заявил о доказательстве abc-гипотезы, одного из важных утверждений в теории чисел.
 В Барселоне (Каталония) прошла многотысячная акция с требованием предоставления независимости от Испании.
 12 сентября
 В Нидерландах прошли внеочередные парламентские выборы. По предварительным данным, либеральная Народная партия за свободу и демократию одержала победу и получит 41 место в 150-местном парламенте.
 В Бенгази убит посол США в Ливии Кристофер Стивенс.
 10 человек погибли, четверо ранены в авиакатастрофе пассажирского самолёта Ан-28, принадлежащего Петропавловск-Камчатскому авиапредприятию, на Камчатском полуострове вблизи аэропорта Палана.
 Компания Apple представила iPhone 5.
 Премьер-министром Ливии избран Мустафа Абу Шакур.
 Часовая башня Вестминстерского дворца в Лондоне, известная также как Биг-Бен, переименована в Башню Елизаветы в честь правящей королевы Великобритании Елизаветы II.
 13 сентября
 Американское посольство в Йемене подверглось нападению со стороны религиозных фанатиков, протестующих против фильма «Невинность мусульман», вышедшего в США.
 ФРС США запустила новую программу количественного смягчения.
 14 сентября
 Прах американского космонавта Нила Армстронга развеян в море.
 Депутаты Государственной Думы большинством голосов лишили зампредседателя фракции «Справедливая Россия» Геннадия Гудкова депутатского мандата.
 На расстоянии 2,84 млн км от Земли пролетел астероид 2012 QG42 размером примерно в полкилометра.
 Исчерпание запасов IPv4-адресов RIPE NCC, регионального интернет-регистратора Европы.
 15 сентября
 В Москве и ряде других российских городов прошёл «Марш миллионов».
 16 сентября
 В НХЛ объявлен локаут.
 17 сентября
 Ушёл в отставку президент Доминики Николас Ливерпуль. Парламент единогласно избрал Элиуда Уильямса новым президентом страны.
 Полиция Нью-Йорка арестовала десятки активистов «Захвати Уолл-стрит», собравшихся в финансовом центре города по случаю годовщины протестного движения.
 Власти Мьянмы объявили амнистию для 514 заключённых, 424 из которых являются политическими.
 Генпрокуратура РФ признала экстремистским фильм «Невинность мусульман», снятый в США к очередной годовщине терактов 11 сентября.
 Организация «Аль-Каида» призвала мусульман в странах исламского Магриба убивать либо выдворять американских дипломатов в качестве мести за снятый в США антиисламский фильм «Невинность мусульман».
 В России стартовала программа масштабной приватизации: Центробанк объявил о начале продажи части госпакета акций Сбербанка.
 «Приз зрительских симпатий» 37-го кинофестиваля в Торонто достался картине Дэвида О. Рассела «Мой парень — псих».
 18 сентября
 В Нью-Йорке открылась 67-я сессия Генеральной ассамблеи ООН.
 Агентство США по международному развитию прекратило свою деятельность в Российской Федерации.
 Ташкентский городской суд по уголовным делам постановил конфисковать в пользу государства все имущество «Уздунробиты» дочерней компании российской МТС.
 Обнародован фрагмент апокрифического Евангелия от жены Иисуса.
 19 сентября
 Министр по исполнению наказаний в Грузии Хатуна Калмахелидзе заявила о своей отставке в связи со скандалом из-за пыток в Глданской тюрьме.
 Французский еженедельный сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуры с обнажённым пророком Мухаммедом на фоне беспорядков в мусульманских странах.
 Задержанный за порчу икон в храме Христа Спасителя Юрий Пиотровский заявил в суде, что его поступок не был связан с «панк-молебном» Pussy Riot.
 Латвия и Гренада установили дипломатические отношения.
 В Павлодаре (Казахстан) открылся IX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
 В Нью-Йорке прошла антияпонская демонстрация.
 Взрыв газа на предприятии Pemex в Мексике, 26 погибших.
 Генсек ООН Пан Ги Мун призвал Японию и КНР избежать конфликта в регионе.
 20 сентября
 В Бристоле официально запущена местная валюта — бристольский фунт. Бристоль стал первым городом Соединённого Королевства, который обзавёлся собственной денежной единицей.
 Министерство юстиции зарегистрировало партию «Демократический выбор». Её руководителем является Владимир Милов.
 В Государственную Думу внесён законопроект о возвращении перехода на зимнее время.
 В Пекине издательствам запретили печатать книги о Японии из-за конфликта между странами вокруг спорных островов Сенкаку.
 В пакистанское министерство иностранных дел вызвали поверенного в делах США Ричарда Хогланда, которому вручили ноту протеста в связи с появлением в интернете антиисламского фильма «Невинность мусульман», от него также потребовали, чтобы власти США удалили фильм с видеохостинга YouTube и из социальных сетей.
 Вступил в силу Договор о Зоне свободной торговли СНГ в отношениях между Белоруссией, Россией и Украиной.
 Жертвами лихорадки Западного Нила в США стали 134 человека.
 Не менее 11 заключённых ранены в ходе бунта в тюрьме в городе Фолсом (США).
 21 сентября
 Хайлемариам Десалень приведён к присяге в качестве премьер-министра Эфиопии.
 Перестановки в кабинете министров Норвегии. Министром иностранных дел назначен Эспен Барт Эйде.
 Лидер правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен призвала к введению во Франции запрета на публичное ношение хиджаба и кипы. По мнению Ле Пен, в стране следует запретить также создание любых религиозных общин.
 Объявленный в Пакистане с целью проведения массовых демонстраций против скандального фильма «Невинность мусульман» выходной «День любви к пророку Мухаммеду» закончился массовыми столкновениями с полицией и гибелью десятков людей.
 Российская дума одобрила поправки в уголовный кодекс, существенно расширяющие понятие «государственная измена».
 Немецкая католическая церковь издала декрет, который узаконил отлучение от церкви тех, кто отказывается платить церковный налог.
 В Пакистане в ходе протестов против фильма «Невинность мусульман» погибли 16 человек, 200 человек ранены.
 США и Франция закрыла посольства ряде исламских стран.
 Стартовали мировые продажи смартфона IPhone 5.
 22 сентября
 Министр железнодорожного сообщения Пакистана Гулам Ахмед Билур объявил о вознаграждении $100 000 тому, кто убьёт автора фильма «Невинность мусульман».
 В Бенгази группа сторонников ливийского правительства напала на базу исламистской организации «Ансар аль-Шариа». В результате боевики покинули базу, которую нападавшие впоследствии подожгли. В ходе столкновений по меньшей мере три человека погибли, ещё 20 получили ранения.
 23 сентября
 В Белоруссии прошли парламентские выборы. При бойкоте выборов со стороны оппозиционных партий 109 из 110 мест в Палате представителей получили сторонники президента.
 Турецкая армия развернула артиллерийские установки и зенитно-ракетные комплексы на границе с Сирией.
 Президент Грузии Михаил Саакашвили заложил основу нового города Лазика на черноморском побережье.
 В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии Эмми, лучшим драматическим сериалом был признан «Родина», лучшим комедийным — «Американская семейка».
 Закончились испытания авианосца «Викрамадитья», будущего флагмана индийского флота.
 При взрыве у церкви в городе Баучи на северо-востоке Нигерии погибло 2 человека, ранено 45 человек.
 24 сентября
 В связи с переходом на новую должность премьер-министр Казахстана Карим Масимов ушёл в отставку. Новым премьер-министра назначен вице-премьер Серик Ахметов.
 Два китайских корабля-разведчика вошли в территориальные воды Японии вблизи спорных островов Сенкаку.
 25 сентября
 Утверждён состав нового кабинета министров Казахстана. Министром внутренних дел назначен Калмуханбет Касымов.
 Спикер греческого парламента Вангелис Меймаракис сложил свои полномочия до окончания расследования налоговой службы, к которому он может иметь отношение.
 Председатель Европарламента Мартин Шульц заявил, что европейский парламент не станет устанавливать официальные отношения с новым парламентом Белоруссии.
 Первый китайский авианосец «Ляонин» официально принят на вооружение военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.
 Украина и Южный Судан установили дипломатические отношения.
 Россияне смогут посещать Макао без визы на срок до 30 дней.
 При взрыве в городе Тунджели на востоке Турции погибли 7 человек.
 26 сентября
 В Греции началась 24-часовая всеобщая забастовка
 В южноафриканском городе Полокване начался суд по делу экс-лидера радикального молодёжного крыла правящей партии «Африканский национальный конгресс» Джулиуса Малемы.
 Экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ избран председателем оппозиционной Либерально-демократической партии.
 Из-за ошибочной радиокоманды сорвалась отстыковка европейского грузового корабля ATV-3 от Международной космической станции.
 Латвия и Мьянма установили дипломатические отношения.
 27 сентября
 Закрылась за несостоятельностью компания  — одна из ведущих европейских компаний, занимающаяся продажей товаров .
 28 сентября
Россия начала добычу нефти в Венесуэле
 В Ялте состоялось встреча глав правительств СНГ.
 Совет по правам человека ООН принял резолюцию по Сирии, РФ проголосовала против.
 Совет по правам человека ООН осудил нарушения прав человека в Мали.
 Атомный крейсер «Пётр Великий» возвратился в Североморск.
 В Париже открылся международный автомобильный салон.
 Депутат Алексей Митрофанов возглавил комитет Государственной Думы по СМИ.
 Инфляция в еврозоне в сентябре достигла 2,7 %.
 В Непале разбился пассажирский самолёт с итальянскими туристами, 19 человек погибли.
 Нападения на дипмиссии США
США временно закрыли посольство в столице Ливии.
 В США арестован предполагаемый автор антиисламского фильма «Невинность мусульман».
 Ленинский районный суд Грозного вынес определение «принять меры обеспечения в виде приостановления распространения любым способом видео-фильма „Невинность мусульман“». Министерство по делам национальностей Чечни не имело права требовать признания фильма экстремистским, так как иск о признании какого-либо материала экстремистским и его запрете может подать только прокуратура. Поэтому судом фильм ещё не признан экстремистским, суд лишь вынес определение о недопустимости его распространения.
 Учёные НАСА обнаружили на фотографиях марсохода Кьюриосити следы высохшего ручья.
 Кенийская авиация бомбардировала сомалийский город Кисмайо, контролируемый группировкой «Аш-Шабаб», начался штурм города правительственными войсками Сомали и кенийскими войсками, входящими в состав Amisom.
 По итогам аудита банкам Испании необходима рекапитализация на сумму 59,3 миллиарда евро.
 Армения и Бутан установили дипломатические отношения.
 29 сентября
 Назначен новый главнокомандующий НАТО по трансформации Жан-Поль Паломерос.
 Бо Силай исключён из компартии Китая.
 В результате наводнения в Испании погибли 10 человек.
 От тайфуна «Джелават» в Японии погибли 2 человека, пострадало свыше 160 человек, обесточено около 330 тыс. домов.
 На митинге оппозиционной коалиции «Грузинская мечта» в Тбилиси собрались 200 тыс. человек.
 В Ватикане начался суд над бывшим камердинером папы Бенедикта XVI Паоло Габриэле.
 Надежда Петрова стала победительницей теннисного турнира в Токио.
 Названы города, в которых пройдёт чемпионат мира по футболу 2018. В список не попали Ярославль и Краснодар.
 Государственный департамент США сообщил об исключении иранской группировки «Муджахеддин-э Хальк» (Mujahedeen-e Khalq, «Организация моджахедов иранского народа») из списка террористических организаций.
 30 сентября
 В результате боёв между правительственными силами и повстанцами в Алеппо уничтожен средневековый рынок, находящийся под охраной ЮНЕСКО.
 Число солдат США, убитых в Афганистане, достигло 2 тыс. человек.
 Серия терактов в Ираке, погибли 32 человека, более 100 ранены.
 Премьер-министр Турции Реджеп Тайп Эрдоган переизбран лидером правящей партии.
 В штате Баринас в Венесуэле за неделю до президентских выборов убиты двое лидеров оппозиции.
 В Чехии подал в отставку начальник охраны президента после так называемого «игрушечного покушения» на Вацлава Клауса в Храставе.
 Сборная Европы по гольфу сохранила за собой , выиграв в финале с незначительным перевесом у сборной США.

См. также

Примечания